Валерий Евгеньевич Парфёнов (род. 1950) — советский и российский учёный-медик, нейрохирург, организатор здравоохранения и медицинской науки, доктор медицинских наук (1984), профессор (1985), академик ВМА имени С. М. Кирова (2008), генерал-майор медицинской службы. Директор Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе (с 2012). Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (2003). Заслуженный врач Российской Федерации (2003).

Биография 
Родился 1 февраля 1950 года на Сахалине.

С 1967 по 1970 годы учился в Алтайском медицинском институте, с 1970 по 1973 годы завершал обучение в Новосибирском медицинском институте, по окончании которого получил квалификацию врача. С 1973 по 1974 годы — врач-хирург Барнаульской больницы скорой помощи. 

С 1974 по 1980 годы — младший военный врач учебного авиационного полка ВВС СССР, ординатор хирургического отделения 48-го военного лазарета и старший ординатор нейрохирургического отделения 333-го военно-окружного госпиталя Сибирского военного округа. В 1978 году прошёл обучение на курсах усовершенствования по нейрохирургии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. С 1980 по 1983 годы — старший ординатор главного военного госпиталя ГСВГ.

С 1983 по 1987 годы обучался в адъюнктуре по кафедре нейрохирургии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, ученик профессора Б. В. Гайдара. С 1987 по 1994 годы — преподаватель, старший преподаватель и доцент, с 1994 по 2000 годы — заместитель начальника кафедры нейрохирургии, с 2000 по 2007 годы начальник кафедры нейрохирургии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, одновременно являясь главным нейрохирургом Министерства обороны Российской Федерации. С 2007 по 2012 годы — заместитель начальника ВМА имени С. М. Кирова по клинической работе.

С 2012 года назначен на должность директора Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, одновременно являлся главным внештатным нейрохирургом Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.

В 1988 году В. Е. Парфёнов защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме «Реактивность системы мозгового кровообращения и возможность ее коррекции при травме головного мозга», а в 1996 году — диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук по теме «Параметры доп-плерографии в нейрохирургии». В 1998 году В. Е. Парфёнову было присвоено учёное звание профессора<ref name="рр">Профессора Военно-медицинской (медико-хирургической) академии (1798—1998) / Редкол.: Ю. Л. Шевченко (гл. ред.) и др. - Санкт-Петербург : Наука : С.-Петерб. изд. фирма, 1998 г. — 313 с. — ISBN 5-02-026061-4</ref>. В 2008 году избран академиком ВМА имени С. М. Кирова.

Основная педагогическая и научно-методическая деятельность В. Е. Парфёнова была связана с вопросами в области различных нейрохирургических патологий и церебральной гемодинамики у больных с черепно-мозговыми травмами и сосудистыми заболеваниями головного мозга. Является членом Учёного совета ВМА имени С. М. Кирова, членом Правления Ассоциации нейрохирургов Российской Федерации и Общества нейрохирургов города Санкт-Петербурга. Он — автор более 300 научных трудов и монографий, под его руководством было защищено около 20 кандидатских и докторских диссертаций.

9 августа 2003 года Указом Президента Российской Федерации «За цикл работ „Острые внутричерепные кровоизлияния: изучение патогенеза, разработка и внедрение новых технологий в диагностику и хирургическое лечение“» Валерий Евгеньевич Парфёнов был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.

В 2007 году Постановлением Правительства Российской Федерации «За цикл работ в области изучения патогенеза, разработки методов лечения внутричерепных кровоизлияний, внедрение в практику реконструктивной и минимально-инвазивной хирургии посттравматической патологии черепа и головного мозга в условиях мирного времени и военных конфликтов» Валерий Евгеньевич Парфёнов был удостоен Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. 

 Награды и премии 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009)
 Премии 
 Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники (2003)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2007)
 Премия РАМН имени Н. И. Пирогова
 Звания 
Заслуженный врач Российской Федерации (2003)

 Интересные факты 

В 1994 году В. Е. Парфёнов спас жизнь попавшей в аварию супруге будущего Президента России В. В. Путина — Л. А. Путиной, сделав ей хирургическую операцию.

 Примечания 

 Литература 
 Профессора Военно-медицинской (медико-хирургической) академии (1798—1998) / Редкол.: Ю. Л. Шевченко (гл. ред.) и др. - Санкт-Петербург : Наука : С.-Петерб. изд. фирма, 1998 г. — 313 с. — ISBN 5-02-026061-4

Ссылки 
 
 

Медики по алфавиту
Медики СССР
Медики России
Авторы учебников медицины
Выпускники Новосибирского медицинского университета
Преподаватели Военно-медицинской академии
Преподаватели Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета
Преподаватели Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии